Karl II (, ; även benämnd som Carlos El Hechizado, Karl den förhäxade), född 6 november 1661, död 1 november 1700, var kung av Spanien, Neapel, Sicilien och Sardinien från faderns bortgång 1665 fram till sin död. 

Karl II var son till Filip IV och Mariana av Österrike. Bristen på manliga tronarvingar efter Karl II:s död inom den spanska grenen av huset Habsburg utlöste det Spanska tronföljdskriget.

Biografi 
Karl II var fysiskt funktionsnedsatt och hade en lätt utvecklingsstörning, troligen på grund av inavelsdepression. 

Hans mor änkedrottningen styrde riket under större delen av hans regeringstid. Från 1665 till 1675 styrde hon landet formellt som hans regent under hans minderårighet, men då det visade sig att han inte kunde styra landet ens som vuxen, fortsatte hon fungera som regent, nu informellt. Trots att hon drevs i exil av kungens utomäktenskaplige bror, Johan av Österrike, 1677 kunde hon återvända till landet och återuppta sitt styre efter dennes död 1679. Under Karl II:s regeringstid fortsatte Spanien den nedgång som hade startat under hans alltmer inkompetenta habsburgska anfäder.

Han var gift två gånger, första gången 1679 med Marie Louise av Orleans (1662–1689), en brorsdotter till Ludvig XIV av Frankrike. Efter hennes död gifte han om sig med Maria Anna av Neuburg (1667–1740). Båda äktenskapen var barnlösa.

Karl II var den siste kungen av det habsburgska husets spanska gren. Då han inte hade någon arvinge lät han testamentera riket och tronen till prins Filip, hertig av Anjou, sonson till hans halvsyster Maria Teresia som var drottning till Ludvig XIV av Frankrike, vilket efter hans död ledde till att spanska tronföljdskriget bröt ut då de andra stormakterna ville förhindra ett närmande av de franska och spanska kronorna.

Antavla

Referenser

Noter

Externa länkar 

Personer i Spanien under 1600-talet
Personer i Spanien under 1700-talet
Artiklar med släktträd
Spaniens regenter
Huset Habsburg
Födda 1661
Avlidna 1700
Män
Neapels regenter
Milanos regenter
Sardiniens regenter
Siciliens regenter